Antoine Magnin (1848-1926) – botanico e medico francese
 Bernard Magnin (1943) – ex cestista francese
 Ludovic Magnin (1979) – allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero
 Pablo Magnín (1990) – calciatore argentino
 Pauline Peyraud-Magnin (1992) – calciatrice francese

Pagine correlate
Magnini